

Codici 
 MWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Grant County, Moses Lake (Washington), Stati Uniti
 mwh – codice ISO 639-3 della lingua mouk-aria

Altro 
 MW·h – simbolo del megawattora
 mW·h – simbolo del milliwattora